День радянської окупації — пам'ятна дата, яка відзначається у деяких країнах.

Молдова 
Виконувач обов'язків президента Молдови Міхай Ґімпу 24 червня підписав указ про проголошення 28 червня «Днем радянської окупації».
Раніше цей день у календарі відзначався як «свято визволення від Румунії».
В указі зазначено, що в усій Молдові 28 червня мусять проходити різноманітні траурні заходи; державні прапори повинні бути приспущені. На центральній площі Кишинева повинен бути встановлений пам'ятник жертвам радянської окупації. В указі також був заклик до Росії, вивести російські війська з Молдови.

12 липня 2010 року Конституційний суд Молдови визнав цей указ в.о. президента «неконстуційним» та відмінив його.

Грузія 

Вперше відзначався 25 лютого 2011. Цього дня 1918 року частини Червоної Армії, подолавши опір молодих грузинських патріотів-добровольців, увійшли в Тбілісі.

Латвія 
Подібний день пам'яті офіційно існує і в Латвії. Він називається День окупації Латвійської Республіки.

Посилання 
 BBC: Советизация Грузии: 90 лет спустя  
 BBC: Молдавия отметит 28 июня День советской оккупации

Примітки

Див. також 
 Музей радянської окупації (Тбілісі)
 Окупація Прибалтики
 Радянська анексія західноукраїнських земель
 Російсько-грузинська війна (2008)

Історія Європи
Новітня історія
Історія СРСР
Друга світова війна
Громадянська війна в Росії
Новітня історія Грузії
Новітня історія Молдови